Almería è una provincia della comunità autonoma dell'Andalusia nella Spagna meridionale.

Confina con la provincia di Granada a ovest, con la comunità autonoma di Murcia a nord-est e con il Mar Mediterraneo a sud.

La superficie è di 8.775 km², la popolazione nel 2003 era di 583.752 abitanti.

Il capoluogo è Almería, altri centri importanti sono El Ejido e Roquetas de Mar.

La provincia è divisa nelle comarche di:
Almeria, Alpujarra Almeriense, Los Filabres - Tabernas, Levante Almeriense, Los Vélez, Poniente Almeriense, Valle del Almanzora.

L'Indalo è stato adottato come simbolo ufficiale nella provincia di Almería.

Comuni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni